Икона Божией Матери «Константинопольская» появилась в Константинополе в V веке. Она написана как Одигитрия согласно иконографии, относящейся к апостолу Луке. Икона почитается покровительницей города.

В последующие века многие копии иконы распространились в восточном Средиземноморье. Почитанием образа отличаются не только Малая Азия, меридиональная Италия, где икона, по преданию, защитила Неаполь во время эпидемии чумы, а также осады города в 1528 году во время войны Коньякской лиги.

Литература 
 Santa Maria di Costantinopoli sur le site mariadinazareth.it
 G. Hierzenberger, O. Nedomansky, Tutte le apparizioni della Madonna in 2000 anni di storia, 1996, Edizioni Piemme.

Константинополь
Иконы Богоматери по алфавиту
Появились в V веке